Уашо:

 Уашо — племя индейцев в США.
 Уашо — индейский язык-изолят. Распространён на границе штатов Калифорния и Невада.

См. также 
 Уошо